Klimax (altgriechisch  „Treppe“, „Leiter“, „Steigerung“) steht für:

 Klimax (Geographie), Bergpass oder Passstrecke entlang des Steilabfalls eines Berges ins Meer
 Klimax (Sprache), eine rhetorische Figur der Häufung oder Steigerung
 Klimax (Musik), die Wiederholung einer Sinneinheit in der Melodie in gesteigerter Form
 relativ stabiler Endzustand der Vegetation, siehe Klimaxvegetation
 Höhe- oder Wendepunkt der Handlung in der Dramentheorie, siehe Peripetie
 Klimakterium oder Orgasmus (fachsprachlich, veraltet)

Personen:
 Achatius Klimax (um 5. Jh.), Heiliger und Eremit in Kleinasien

Siehe auch:
 Climax